Rajd Niemiec 2018 (36. ADAC Rallye Deutschland) – 36. Rajd Niemiec rozgrywany w Niemczech w dniach od 16 do 19 sierpnia 2018 roku. Był dziewiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej, a jego bazą było miasto Bostalsee. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3.

Rajd wygrał Estończyk Ott Tänak, było to dla niego piąte zwycięstwo w rajdach WRC i szesnaste podium. Dla jego zespołu – Toyoty, była to czterdziesta ósma wygrana runda mistrzostw świata. Drugie miejsce zajął Belg Thierry Neuville, dla którego była to trzydziesta trzecia wizyta na podium. Trzeci do mety dojechał Fin Esapekka Lappi.

Lista startowa 
Poniższa lista startowa spośród 65 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage – OS18

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 9 rundach 
WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

Przypisy 

2018
Niemcy
2018 w Niemczech